HCR, sigle composé des trois lettres H, C et R, peut faire référence à :
 Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ;
 Groupe HCR (où HCR signifie Hebdomadaires catholiques régionaux), un groupe de presse français ;
 HCR (où HCR signifie hôtels, cafés, restaurants), le secteur d’activités de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés.

HCR est un code qui peut faire référence à :
 , un aéroport en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports